Bělušice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Bělušice (okres Kolín)
 Bělušice (okres Most)